Radu Șerban este o combinație de două nume care pot fi atât prenume, cât și nume de familie. Radu Șerban se poate referi la:

 Radu Șerban, domn al Țării Românești în octombrie 1601, între iulie 1602 și decembrie 1610 și între mai și septembrie 1611.
 Radu Șerban (compozitor), compozitor postbelic român, care a compus melodii foarte cunoscute de muzică ușoară.

Nume proprii